Краснополка — название населённых пунктов:

Россия 
 Краснополка — село в Карсунском районе Ульяновской области.

Украина 
 Краснополка — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Краснополка — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Краснополка — село в Уманском районе Черкасской области.